Rocheman ist der Familienname folgender Personen:

 Lionel Rocheman (* 1928), französischer Schauspieler und Musiker 
 Manuel Rocheman (* 1964), französischer Jazzmusiker